|-
| 166101 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166102 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166103 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166104 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166105 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166106 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166107 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166108 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166109 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166110 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166111 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166112 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166113 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166114 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166115 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166116 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166117 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166118 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166119 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166120 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166121 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166122 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166123 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166124 - || || 6 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166125 - || || 6 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166126 - || || 6 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166127 - || || 7 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166128 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166129 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166130 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166131 - || || 3 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166132 - || || 3 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166133 - || || 7 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166134 - || || 7 de febrer de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166135 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166136 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166137 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166138 - || || 15 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166139 - || 2002 DZ || 16 de febrer de 2002 || Bohyunsan || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee
|-
| 166140 - || || 20 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166141 - || || 16 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166142 - || 2002 EZ || 5 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166143 - || || 9 de març de 2002 || Bohyunsan || Bohyunsan
|-
| 166144 - || || 7 de març de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 166145 - || || 10 de març de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 166146 - || || 14 de març de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 166147 - || || 5 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166148 - || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166149 - || || 5 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166150 - || || 6 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166151 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166152 - || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166153 - || || 5 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166154 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166155 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166156 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166157 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166158 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166159 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166160 - || || 11 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166161 - || || 11 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166162 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166163 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166164 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166165 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166166 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166167 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166168 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166169 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166170 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166171 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166172 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166173 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166174 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166175 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166176 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166177 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166178 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166179 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166180 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166181 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166182 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166183 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166184 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166185 - || || 13 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166186 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166187 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166188 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166189 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166190 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166191 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166192 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166193 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166194 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166195 - || || 14 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166196 - || || 11 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166197 - || || 9 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166198 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166199 - || || 9 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166200 - || || 10 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
|}

6